В статье представлен список послов СССР и России в Демократической Республике Конго (в 1971—1997 в Республике Заир).

Хронология дипломатических отношений 
 7 июля 1960 г. — установление дипломатических отношений на уровне посольств.
 18 сентября 1960 г. — правительство СССР временно отозвало персонал советского посольства.
 6 июля 1961 г. — возобновлена деятельность посольства.
 21—23 ноября 1963 г. — дипломатические отношения прерваны Конго.
 30 ноября 1968 г. — восстановлены дипломатические отношения на уровне посольств.

Список послов

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Африки
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России
 Отношения России и Демократической Республики Конго

Ссылки 
 Список послов СССР в Демократической Республике Конго в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Сайт Посольства Российской Федерации в Демократической Республике Конго

Демократическая Республика Конго
Послы СССР в Заире
Послы Российской Федерации в Демократической Республике Конго